Luis Figueroa puede referirse a las siguientes personas:

 Luis Figueroa (cantante) (1989-), cantante puertorriqueño.
 Luis Figueroa Yábar (1928-2012), cineasta peruano.
 Luis Figueroa Mazuela (1922-1976), dirigente sindical comunista chileno.
 Luis Pedro Figueroa (1983-), futbolista chileno.
 José Luis Figueroa (1896-1985), pintor y político mexicano.
 Luis Rodríguez Figueroa (1875-1936), pintor español.